Salangidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam IJsvissen 
 Bovichtidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam IJsvissen 
 Pseudaphritidae, een familie van straalvinnige vissen met de Nederlandse naam IJsvissen